

Niemcy 
 Nieden – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nida

Osoby 
 Fritz Nieden – niemiecki zoolog
 Ida zur Nieden – niemiecka aktorka
 Susanne zur Nieden – niemiecka historyczka